Ю́рий Константи́нович Баба́нский (7 января 1927 — 9 августа 1987) — советский педагог, академик АПН СССР (1974).

Биография 
По окончании физико-математического факультета Ростовского педагогического института (1949) вёл там же курсы педагогики, методики преподавания физики с 1958 по 1969 проректор Ростовского педагогического института.

В 1975—77 ректор ИПК преподавателей педагогических дисциплин при АПН СССР.

Действительный член АПН СССР (1974). С 1976 академик-секретарь отделения теории и истории педагогики АПН СССР, с 1979 вице-президент АПН СССР.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Научная деятельность 
Разработал теорию оптимизации обучения как научно обоснованного выбора и осуществления варианта процесса обучения, который рассматривался с точки зрения успешности решения задач и развития, образования и воспитания учащихся. Оптимизацию интерпретировал как один из аспектов общей теории научной организации педагогического труда. Предложил систему конкретных рекомендаций по выбору эффективных форм и методов предупреждения неуспеваемости и второгодничества, основанную на всестороннем изучении причин неудач школьников.

Научные труды 
 Оптимизация процесса обучения. Общедидактич. аспект, М., 1977.
 Оптимизация уч.-воспитат. процесса. Метод. основы, М., 1982.
 Оптимизация пед. процесса. (В вопросах и ответах), К. (соавт.).
 Методы обучения в совр. общеобразоват. школе, М., 1985.
 Избр. пед. труды, М., 1989.
и др.

О нём 
 Чоботарь А., Не пора ли перечитать  // Народное образование, 1991, № 2.

Ссылки 
 Могила Ю.К. Бабанского 

Преподаватели Педагогического института ЮФУ
Педагоги СССР
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Академики АПН СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище